Słowo Baye może oznaczać:
 Miejscowość
 Baye – francuska gmina w regionie Bretania
 Baye – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Rzeka
 Baye – rzeka we Francji, przepływająca przez tereny departamentów Aveyron oraz Tarn i Garonna, prawy dopływ rzeki Aveyron